Woodridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Woodridge (Illinois)
Woodridge (New York)
Woodridge (Queensland)
Woodridge (West-Australië)